Klave kan syfta på:

 Klave (mynt) – frånsidan på ett mynt
 Klave (mätinstrument) – ett instrument som liknar ett mycket stort skjutmått för mätning av diameter på träd eller stockar
 Klave (producent) (1995–), en svensk houseproducent och DJ
 Kreatursklave – ett boskapsredskap som användes för att begränsa kreaturs rörelsefrihet
 Kuberingsklave – ett mätdon inom skogsbruket för att mäta rundvirkes och trädstammars diameter